Jago – brytyjskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej, działające w latach 1965-1997.

Modele 
Lista niepełna
 Jago Jeep
 Jago Samuri

Przypisy 

Marki samochodów
Brytyjscy producenci samochodów